Anders Håkansson, švedski hokejist, * 27. april 1956, Munkfors,, Švedska.

Håkansson je v švedski ligi igral za klub AIK IF, leta 1976 pa je bil kot 134. izbran na NHL naboru s strani kluba St. Louis Blues, za katerega pa ni nikoli zaigral. V ligi NHL, kjer je igral za klube Minnesota North Stars, Pittsburgh Penguins in Los Angeles Kings, je v petih sezonah odigral 330 tekem. Po sezoni 1985/86 se je v starosti tridesetih let raje odločil za konec kariere, kot selitev v nižjo ligo.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1981, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel štiri gole na sedmih tekmah.

Statistika kariere

|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 18
| 4
| 4
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 76
|
| 4
| 3
| 1
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 27
| 8
| 4
| 12
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 36
| 12
| 9
| 21
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 14
| 10
| 24
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 22
| 5
| 12
| 17
|
| 18
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 7
| 4
| 0
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 81/82
|
| 72
| 12
| 4
| 16
|
| 29
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 82/83
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 82/83
|
| 62
| 9
| 12
| 21
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 83/84
|
| 80
| 15
| 17
| 32
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 84
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 84/85
|
| 73
| 12
| 12
| 24
|
| 28
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 85/86
|
| 38
| 4
| 1
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 497
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | 192
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 264
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1976
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Hokejisti AIK
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Los Angeles Kings